«Провинциа́льный рома́н» — советский художественный фильм, снятый режиссёром Мелисом Убукеевым в 1981 году на киностудии «Киргизфильм».

Сюжет 

В фильме поднята проблема ответственности за свои поступки не только перед обществом, не только перед окружающими, но и перед самим собой. Действие происходит в маленьком среднеазиатском городишке, где все знают друг друга. Банальная любовная история. Она «свободна». Он женат. Сначала всё кажется ясным. Ну, разведётся. Ну, женится снова. Что за проблема — мало ли их разведённых и вторично женатых?!
На деле же всё гораздо сложнее…

В ролях 
Фильм был популярным (в 1982 году) в Киргизии и Казахстане благодаря участию в нём известных советских, казахских и киргизских киноактёров.

 Талгат Нигматуллин — Мурат
 Венера Ибрагимова — Гуля
 Советбек Жумадылов — Темир
 Светлана Норбаева — Роза
 Куман Тастанбеков — Эркин
 Наталья Аринбасарова — адвокат
 Кайсар Боронбаев — Назар
 Асанали Ашимов — прокурор
 Нурмухан Жантурин — игрок
 Павел Винник — общественный защитник
 Ахмет Шамиев — старик
 Айдос Бектемиров — сообщник Эркина
 Мухтар Бахтыгереев — народный заседатель
 Жанна Керимтаева — работница музея
 Амина Умурзакова — родственница
 Тургун Бердалиев — сообщник Эркина
 Ашир Чокубаев — гость
 Асанбек Кыдырназаров — родственник

В эпизодах:

М. Куланбаев, М. Утекешова, Л. Бекназарова, Р. Куркина, Г. Дусматова, С. Берова, Е. Попов, В. Гусев, М. Суморин.

Над фильмом работали 
 Режиссёр-постановщик: Мелис Убукеев
 Сценаристы: Аркадий Ваксберг, Мелис Убукеев
 Оператор-постановщик: Константин Орозалиев
 Композитор: Александр Журбин
 Художник-постановщик: Виктор Тихоненко
 Звукооператоры: О. Абдибаитов, В. Ковалёва
 Монтажёр: С. Орозалиева
 Художник: А. Ушур
 Художник по костюмам: М. Абдиев
 Художник по гриму: Т. Адамчо
 Режиссёр: Г. Андреева
 Оператор: Т. Маматюсупов
 Мастер по свету: Н. Толстых
 Редактор: А. Шершенов
 Директор: Е. Ефимович
 Консультант: государственный советник юстиции 2-го класса М. Л. Демичев
 Консультант: доктор юридических наук, профессор В. М. Савицкий
 Дирижёр Государственного оркестра кинематографии СССР: Константин Кримец

История создания 
В основе сюжета документальная история о любовной связи между преподавателем и ученицей из узбекского села, приведшая к осуждению мужчины по уголовной статье. В 1977 году в «Литературной газете» вышел очерк Аркадия Ваксберга «Жалоба», рассматривающий горькую судьбу героев истории и сыгравшие в ней роль общественные реалии. Режиссёр Мелис Убукеев затем обратился к Ваксбергу для создания сценария фильма, в котором при сохранении многих деталей фактической основы были изменены не только имена, но и профессии главных героев.

Примечания

Источник 
Национальная энциклопедия «Кыргызстан» (кирг. «Кыргызстан» улуттук энциклопедиясы). Гл.редактор Асанов У. А. К97. Б.: Центр государственного языка и энциклопедии, Бишкек 2012.

Ссылки 
 О фильме в каталоге художественных фильмов (раздел «1975—1984») веб-сайта kirgizfilm.ru

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Киргизфильм»
Фильмы СССР 1981 года